Дробный () — чешская фамилия. Известные носители:
 Дробный, Вацлав (1980—2012) — чешский футболист, игравший на позиции защитника.
 Дробный, Ярослав (1921—2001) — чешский спортсмен.
 Дробный, Ярослав (род. 1979) — чешский футболист.